XIV династия — одна из династий фараонов, правивших в Древнем Египте во время так называемого Второго переходного периода в XVIII—XVII веках до н. э.

Представители данной династии контролировали часть Нижнего Египта в противовес XIII династии.

Согласно Манефону, династия была свергнута после завоевания Нижнего Египта гиксосами, основавшими XV династию. Правители династии носили в основном ханаанские или восточносемитские имена. Двое правителей — фараон Нехеси и царица Тати — носили также нубийские имена.

История 

Правление этой династии совместно с XIII часть египтологов относит ко времени Среднего царства, однако чаще её включают во Второй переходный период. Время правления династии египтологи относят к:
 династия указана без дат — по Э. Бикерману
 ?-1648/1645 гг. до н. э. — по Ю. фон Бекерату
 династия указана без дат — по Э. Хорнунгу, Р. Крауссу и Д. Уорбертону
 76 фараонов из Ксоиса, правивших 484 года — Евсевий Кесарийский, цитируя Манефона
 неизвестное количество фараонов, правивших 484 года — Георгий Синкелл, цитируя Манефона

Манефон относит к данной династии 76 фараонов, однако в Туринском списке есть только 56 фараонов. Датский египтолог Ким Рихольт указывает, что более 70 фараонов в папирусе не поместится. Также есть разногласия по поводу столицы XIV династии. Манефон указывает, что династия правила в Ксоисе, но Рихольт указал, что при раскопках в Аварисе был найден большой царский дворец, построенный во Второй переходный период, и высказал предположение, что именно в Аварисе находилась столица во время правления XIV династии.

Обстоятельства прихода к власти династии неясны. По Манефону XIV династия правила в противовес XIII династии после прекращения XII династии. Ким Рихольт высказал предположение, что XIV династия возникла во время правления Нефрусобек, считающейся последней представительницей XII династии на египетском троне, произошёл рост самостоятельности правителей восточной части Дельты, образовавших XIV династию. По его мнению, проживавшее в восточной части Дельты ханаанское население восстало, а фараонам XIII династии, наследовавшим XII династии, не удалось вновь подчинить область, контролируемую XIV династией. Начало правления династии он относит к 1805 году до н. э. Правила династия до свержения гиксосской XV династией ок. 1650 до н. э. — около 155 лет.

Однако не все египтологи согласны с выкладками Рихольта. Манфред Битак, Дафна Бен Тор, Джеймс и Сьюзен Аллен предполагают, что XIV династия могла возникнуть только около 1720 года до н. э. — после смерти фараона Собекхотепа IV. Это предположение основано на анализе уровней слоёв, в которых найдены печати XIV династии, в результате которого был сделан вывод о том, что фараоны XIV династии были современниками фараонов XIII династии только в последние полвека существования последней — после 1700 года до н. э. Манфред Бетак датировал надписи Нехеси, одного из первых фараонов XIV династии, 1700 годом до н. э..

После правления фараона Нехеси в области Дельты был период длительного голода, а также, возможно, была эпидемия чумы, продолжавшиеся до конца правления XIV династии. Возможно, что голод затронул и владения XIII династии, власть представителей которой в это же время значительно ослабла. В итоге фараоны обеих династий не смогли противостоять гиксосским правителям из XV династии.

Согласно Манефону гиксосы образовали XV династию, заменив XIII и XIV династии. Однако современные археологические находки, сделанные в Эдфу в 2010—2011 годах, показали, что XV династия уже существовала в середине правления XIII династии. Были обнаружены как печати с картушем гиксосского фараона Хиана, так и печати с картушем фараона из XIII династии Собекхотепа IV. Контексты данных печатей показывают, что эти фараоны были современниками, из чего можно сделать вывод, что во время правления Собекхотепа IV, одного из могущественных представителей XIII династии, её представители уже не контролировали весь Египет, в то время часть Нижнего Египта уже контролировалась гиксосами.

Список фараонов 
Большинство фараонов из этой династии известны только по Туринскому царскому списку, насчитывающему 56 имён (часть их не читается). Ким Рихольт идентифицировал имена первых 5 фараонов с печатями. Однако Дафна Бен Тор на основании анализа уровней слоёв, в которых были найдены печати, предположила, что часть из них относится ко второй половине правления XV династии и, возможно, принадлежит незначительным правителям Дельты, вассальным гиксосам (например, Якубхер мог быть вассалом Хиана).

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14